IBL kan syfta på:

IBL Bildbyrå – en svensk bildbyrå
 IBL – en institutio vid Linköpings universitet, bildad 2007 genom sammanslagning av IBV och IUV, se Institutionen för beteendevetenskap och lärande